Ларс Соби Кристенсен (; 21 сентября 1953, Осло) — норвежский писатель.

Биография 
Соби Кристенсен вырос в  (район Осло), но потом много лет жил в Сортланне, в Нур-Норге. Эти места сильно повлияли впоследствии на его творчество и встречаются практически во всех произведениях. В настоящее время писатель вернулся в Осло, точнее, в пригород . Он наполовину датчанин, имеет датское, а не норвежское гражданство и призывался на воинскую службу в Дании; однако пишет он на норвежском языке.

Соби Кристенсен изучал литературу, норвежский язык, историю искусств и историю идей. Поэтический сборник «История Глу», вышедший в 1976 году, принёс ему премию Тарьея Весоса за лучший дебют; однако самой первой его книгой стал сборник стихов «Grønt lys» («Зелёный свет»), изданный им самостоятельно в 19 лет.

Соби Кристенсен является автором ряда стихотворных сборников и пьес, а также нескольких сценариев фильмов; но в первую очередь он известен как автор рассказов и романов. Свой первый роман «Amatøren» он написал через год после дебюта, однако настоящая слава, в том числе и за пределами Норвегии, к нему пришла лишь в 1984 после публикации романа «Битлз». За эту книгу Соби Кристенсен получил премию издательства «Каппелен». Ещё через несколько лет вышел роман «Герман», удостоенный премии Ассоциации норвежских критиков.

В 2001 (к 25-летнему юбилею весьма плодотворной творческой деятельности) вышел роман «Полубрат». Помимо прочих наград, он принёс автору премию Браги и Литературную премию Северного Совета. «Полубрат» издан тиражом свыше 200 000 экземпляров и продаётся в 22 странах мира.

Являясь внутренним рецензентом и редактором выпускаемой издательством «Каппелен» антологии дебютов «Signaler» на протяжении ряда лет, Соби Кристенсен много помогал начинающим литературным талантам.

Ларс Соби Кристенсен является членом .

В 2006 он стал командором Ордена Святого Олафа, а в 2008 — кавалером французского Ордена искусств и литературы. В 2010 пьеса Кристенсена «Chet spiller ikke her», поставленная в Норвежском национальном театре, была номинирована на премию Ибсена.

Norsk Utflukt 

С 1993 Соби Кристенсен является участником группы , на выступлениях которой он читает свои стихи. На данный момент Norsk Utflukt выпустила четыре альбома:

 «Med lyset på» (1993)
 «Diger og gul» (1997)
 «Det blå arret» (2002)
 «Tida som går» (2004)

Произведения 
Жирным выделены произведения, переведенные на русский язык.

 «Historien om Gly» («История Глу») (1976) – сборник стихов
 «Ordbok»(1977) – сборник стихов
 «Amatøren» (1977) – роман
 «Kamelen i mitt hjerte» (1978) – сборник стихов
 «Jaktmarker» (1979) – сборник стихов
 «Billettene» (1980) – роман
 «Jokeren» (1981) – роман
 «Paraply» (1982) – сборник стихов
 «Beatles» («Битлз») (1984) – роман
 «Blodets bånd» (1985) – роман
 «Åsteder» (1986) – сборник стихов
 «Colombus ankomst» (1986) – пьеса
 «Sneglene» (1987) – роман
 «Herman» («Герман») (1988) – роман
 «Stempler» (1989) – сборник стихов
 «Vesterålen» (1989) – сборник стихов
 «Bly» (1990) – роман
 «Gutten som ville være en av gutta» (1992) – роман
 «Ingens» (1992) – сборник рассказов
 «Den akustiske skyggen» (1993) – сборник стихов
 «Mekka» (1994) – драма
 «Jubel» (1995) – роман
 «Den andre siden av blått. Et bildedikt fra Loften og Vesterålen.» (1996) – сборник стихов (соавтор)
 «Den misunnelige frisøren» (1997) – сборник рассказов
 «Noen som elsker hverandre» (1999) – сборник рассказов
 «Pasninger» (1999) – сборник стихов
 «Falleferdig himmel» (1999) – сборник стихов
 «Kongen som ville ha mer enn en krone» (1999) – книга для детей (соавтор)
 «Under en sort paraply» (1999) – сборник стихов (отбор/послесловие: ).
 «Mann for sin katt» (2000) – книга для детей (с иллюстрациями Руни Юхана Андерссона)
 «Pinnsvinsol» (2000) – сборник стихов
 «Halvbroren» («Полубрат») (2001) – роман
 «Maskeblomstfamilien» (2003) – роман
 «Sanger og steiner» (2003) – сборник стихов
 «SATS» (2003) – сборник рассказов
 «Oscar Wildes heis» (2004) – сборник рассказов
 «Modellen» (2005) – роман
 «Norske omveier — i blues og bilder» (2005) – сборник стихов (с фотографиями )
 «Saabyes cirkus» («Цирк Кристенсена») (2006) – роман
 «Den arktiske drømmen» (2007) – фотоальбом
 «Ordiord» (2007) – книга для детей (с иллюстрациями Руни Юхана Андерссона)
 «Bisettelsen» (2008) – роман
 «Visning» (2009) – роман
 «Men buicken står der fremdeles» (2009) – сборник стихов (совместно с Томом Стальсбергом, с иллюстрациями Ларса Эйвинда Бунеса)
 «Bernhard Hvals forsnakkelser» (2010) – роман
 «Mit danske album» (2010) – мемуары (в переводе на датский Шарлотты Йоргенсен)

Пьесы 

В 2010 пьеса Кристенсена «Chet spiller ikke her», поставленная в Норвежском национальном театре, была номинирована на премию Ибсена.

Примечания

Ссылки 
 Ларс Соби Кристенсен на сайте The Electronic Literary Database (ELDb)
 

Норвежские писатели
Члены Норвежской академии
Лауреаты премии Браги
Лауреаты литературной премии Ассоциации норвежских критиков
Лауреаты премии «Аманда»